A 15ª temporada de RuPaul's Drag Race estreou em 6 de janeiro de 2023, no canal MTV, nos Estados Unidos. A temporada apresenta o maior elenco da história do programa, com dezesseis participantes competindo e o maior prêmio em dinheiro, com a vencedora ganhando U$ 200.000. É também a primeira temporada a apresentar parentes biológicos, as irmãs gêmeas Sugar e Spice.

Os jurados da competição Michelle Visage, Carson Kressley e Ross Mathews retornaram, e Ts Madison, que já havia aparecido como jurada convidada recorrente, juntou-se ao painel fixo de jurados.

Concorrentes 
As idades, nomes e cidades indicadas referem-se à época das filmagens (2022).

Progresso das concorrentes 

  A participante foi considerada a melhor no desafio e foi a vencedora da semana.
  A participante recebeu críticas positivas e ficou entre as melhores, mas não venceu o desafio.
  A participante teve um médio desempenho e foi declarada salva.
  A competidora ganhou uma disputa de lipsync do LaLaPaRuZa, e permaneceu na competição.
  A participante perdeu as duas disputas de lipsync do LaLaPaRuZa, mas permaneceu na competição por causa de um twist.
  A participante recebeu críticas negativas e ficou entre as piores, mas foi salva da eliminação.
  A participante ficou entre as piores, dublou pela sua vida e venceu a dublagem, permanecendo na competição.
  A participante ficou entre as piores e dublou pela sua vida, perdeu a dublagem e foi eliminada.

  A participante ganhou o mini-desafio e recebeu prêmio ou vantagem no desafio da semana.
  A participante ganhou o mini-desafio da semana.

Histórico de Lip Sync 

  A participante foi eliminada após sua primeira vez entre as piores.
  A participante foi eliminada após sua segunda vez entre as piores.
  A participante foi eliminada após sua terceira vez entre as piores.
  A participante foi eliminada após sua quarta vez entre as piores.
  A participante venceu a primeira rodada do LaLaPaRuZa e continuou na competição.
  A participante venceu a segunda rodada do LaLaPaRuZa e continuou na competição.

Jurados convidados 
 Ariana Grande, cantora e atriz
 Maren Morris, cantora e compositora
 Amandla Stenberg, atriz
 Janelle Monáe, cantora, rapper, e atriz
 Megan Stalter, comediante
 Harvey Guillén, ator
 Julia Garner, atriz
 Ali Wong, comediante de stand-up e atriz
 Orville Peck, musicista country
 Hayley Kiyoko, cantora, dançarina, e atriz

Convidados especiais 
Convidados que apareceram nos episódios, mas não foram jurados no palco principal.

Episódio 1: 
 Albert Sanchez, fotógrafo
 Vivacious, participante da sexta temporada de RuPaul's Drag Race

Episódio 6:
 Freddy Scott, compositor e ator
 Leland, produtor musical
 Old Gays, influencers sociais e ativistas

Episódio 7:
 Danny Trejo, ator

Episódio 10:
 Charo, cantora, atriz, musicista e comediante
 Frankie Grande, ator, cantor, dançarino, personalidade de TV e influencer digital
 Love Connie, drag queen

Temporadas de RuPaul's Drag Race
2023 na televisão nos Estados Unidos